Руднева — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 
 Руднева, Валентина Прокопьевна (1926—1999) — Герой Социалистического Труда.
 Руднева, Евгения Максимовна (1921—1944) — советская лётчица, Герой Советского Союза.
 Руднева, Елена Юрьевна (род. 1963) — российский фольклорист, художественный руководитель Тульской областной филармонии.
 Руднева, Любовь Саввишна (1914—2003) — русская советская писательница и театровед, мемуарист.
 Руднева, Стефанида Дмитриевна (1890—1989) — советский музыкальный педагог и хореограф.

Составные фамилии 
 Руднева-Кашеварова, Варвара Александровна (1841—1899) — первая российская женщина — доктор медицины.

Другое 
 (1907) Руднева — малая планета, названная в честь Е. М. Рудневой.
 Руднева — прежнее название хутора Нагорный, Ставропольский край.